Sigh No More е втори студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Ули Куш заменя Матиас Бъркард на барабаните, а Дирк Шлехтер се присъединява официално като втори китарист.

Състав 
 Ралф Шепърс – вокали
 Кай Хансен – китара
 Дирк Шлехтер – китара, клавиши
 Уве Весел – бас
 Ули Куш – барабани

Гост-музиканти 
 Пит Силк, Ралф Кьолер, Томи Нютън – бек вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1991 година